Dagens ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Dagens (* 1940), emeritierter Bischof von Angoulême

Siehe auch:
 Dagens Industri, schwedische Wirtschaftszeitung
 Dagens Nyheter (DN, schwed. für Nachrichten des Tages), überregionale schwedische Tageszeitung